Mai Nakamura (ur. 1979) – japońska pływaczka, medalistka olimpijska
 Mai Nakamura (ur. 1989) – japońska pływaczka synchroniczna, medalistka olimpijska